Белорусские народные музыкальные инструменты — самобытные инструменты белорусских крестьян, выражающие особые специфические черты нации. В своём развитии связаны с духовной жизнью, бытовым укладом, эстетическими и нравственными устоями белорусского народа. Музыкальные инструменты белорусов отличаются разнообразием типов и их локальных разновидностей. 

Группа идиофонов (самозвучащие) включает тарелки, ложки, угольник, трещотку, колотушку, брусочки, колокол, погремушку, бубенцы, , трещотки, гармоник и его разновидности — баян и аккордеон (в прошлом были также варган и било), группа мембранофонов (мембранные) состоит из бубна, барабана и гребня (мирлитон).

К группе аэрофонов (духовые) принадлежат свободные аэрофоны — листья деревьев и травы, карынка, берестянка; флейтовые — свистелки, окарина, дудка, парные дудки (раньше, возможно, и многоствольные); язычковые — пищики, жалейка, кларнет, дуда; амбушюрные — рог и труба. 

Среди хордофонов (струнные) смычковые — скрипка, басэтля, колёсная лира, смык; щипковые — балалайка, мандолина,  цитра; ударные — цимбалы. 

По способу изготовления инструменты делятся на специально изготовленные и на использованные под инструменты предметы окружающей природы и быта. Чаще он изготавливались самими исполнителями, но иногда и музыкальными мастерами-профессионалами. В наше время в народном музыкальном быту всё больше используются инструменты фабричного производства. Издревле музыкальный инструмент связан с традиционными календарно-земледельческими и семейными обрядами, пастушеским, охотничьим и военным бытом, разнообразными общественными праздниками, игрищами. В быту инструменты используются для сольной игры или в ансамбле, а также как аккомпанемент для песни.

Примечания

Литература 
 Атлас музыкальных инструментов народов СССР / К. А. Вертков, Г. И. Благодатов, Э. Язовицкая; Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии. — : Музгиз, 1964. — 275 с.
 Назина И. Д. Белорусские народные музыкальные инструменты: Самозвучащие, ударные, духовые / Ред. М. Я. Гринблат.— Мн.: Наука и техника, 1979.— 144 с.

Белорусские народные музыкальные инструменты